Shelter может означать:
 Shelter — американская музыкальная хардкор-панк группа.
 Shelter — короткометражный анимационный фильм производства A-1 Pictures.